Peuralampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peuralampi (sjö i Kajanaland), 
 Peuralampi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar